Bulaeus ist der Familienname folgender Personen:

 Caesar Egassius Bulaeus (um 1610–1678), französischer Historiker, siehe César Egasse Du Boulay 
 Christophorus Bulaeus (auch Christiopher oder Christoph; 1602–1677), deutscher lutherischer Pfarrer und Theologe